Die Abkürzung TSL steht für:
 The Super League, im April 2021 angekündigtes und gescheitertes Projekt einer „geschlossenen Liga“ im europäischen Fußball
 Turkcell Süper Lig, die höchste Fußball-Liga der Türkei
 Turkish Sign Language – Türkische Gebärdensprache
 Trustix Secure Linux
 TSL-Farbraum
 TSL (Transport Spedycja Logistyka). Polnisch für Güterkraftverkehr
 Technische Schule Landsysteme der Bundeswehr in Aachen
 Test and Set Lock, ein in manchen Prozessorarchitekturen verfügbarer Befehl, der in einer atomaren Operation einen Registerwert liest und schreibt

Abkürzung